Sebastião Clóvis Tavares, mais conhecido por Clóvis Tavares (Campos dos Goytacazes, 20 de janeiro de 1915 - Campos dos Goytacazes, 13 de abril de 1984) foi um escritor e orador espírita brasileiro.

Biografia 
Natural de São Sebastião, no município de Campos dos Goytacazes, a família mudou-se para a sede do município quando ele contava nove anos de idade. Ali concluiu o curso primário, ingressando no Liceu de Humanidades de Campos. Cursou a Faculdade Nacional de Direito, bacharelando-se em Direito. Ingressou na carreira do Magistério como professor de História e de Direito Internacional.

Noivo da jovem Nina Arueira, que conhecera no liceal e ao lado de quem militara na União da Juventude Comunista, perdeu-a por tifo, que a vitimou em março de 1935.

Inconformado com a dor, foi informado por amigos de que o espírito de Nina havia se comunicado, vindo desse modo a entrar em contato com a doutrina espírita. As mensagens, inicialmente através da mãe dela, e posteriormente pelo médium mineiro Francisco Cândido Xavier, não lhe deixaram dúvidas acerca da sobrevivência da alma.

Desse modo, em 27 de outubro de 1935 fundava a "Escola Jesus Cristo de Evangelização para Infância", idealizada por Nina, a que se dedicou, vindo a transformá-la, posteriormente, na "Instituição Espírita Escola Jesus Cristo", em função da grande afluência de adultos, responsáveis de educação das crianças. Junto com a colaboradores da instituição, criaram dois orfanatos, "A Casa da Criança", para o atendimento a meninas, e "O Lar dos Meninos", para o atendimento a estes, além de vários outros departamentos comuns em instituições espíritas.

Em 12 de junho de 1936 veio a conhecer Francisco Cândido Xavier na sede da Federação Espírita Brasileira, de quem se tornará amigo, sempre convidando-o a passar férias em sua casa em Campos.

Anualmente, no dia de Finados, visitava os cemitérios distribuindo mensagens de apoio e falando para o grande público que ali acorria naquela data para homenagear os entes queridos.

Nos anos 1950 passou a trocar correspondências com Pietro Ubaldi, conseguindo que o italiano viesse ao Brasil em duas ocasiões. Traduziu os seguintes livros de Ubaldi: As Noúres, Ascese Mística, Grandes Mensagens e Fragmentos de Pensamento e Paixão.

Desposou Hilda Mussa Tavares, sua parceira nos trabalhos de benemerência, com quem teve cinco filhos, Carlos Vítor, Margarida, Flávio, Luís Alberto e Celso Vicente. Faleceu, vítima de parada cardíaca no hospital Santa Casa de Campos, em 13 de abril de 1984.

Obras 
Como divulgador, percorreu todo o estado do Rio de Janeiro e estados vizinhos proferindo palestras sobre a doutrina.

De sua bibliografia destacam-se:

 Sementeira Cristã (três volumes)
 A Vida de João Baptista (para crianças)
 Histórias que Jesus Contou (para crianças)
 A vida de Allan Kardec (para crianças)
 Os Dez Mandamentos (para crianças)
 Meu Livrinho de Orações (para crianças).
 Trinta Anos com Chico Xavier
 Amor e Sabedoria de Emmanuel
 De Jesus para os que Sofrem

Deixou inédito, para posterior publicação, De Jesus para os que Sofrem.

Bibliografia 
 LUCENA, Antonio de Souza. Pioneiros de Uma Nova Era: Espíritas do Brasil. Rio de Janeiro: Edições CELD, 1997. p. 67-70.

Escritores espíritas do Brasil